Kurówko – część wsi Kurowo w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie przasnyskim, w gminie Krasne.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa ciechanowskiego.

Zobacz też 
 Kurówko

Przypisy 

Kurowo (powiat przasnyski)